</noinclude>

Комунальне підприємство «Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка» Рівненської обласної ради — головний лікувально-профілактичний заклад області, забезпечує високоспеціалізовану (третинну) стаціонарну і поліклінічну (консультативну) допомогу населенню області на основі досягнень сучасної медичної науки і техніки, є основою базою для стажування, післядипломної підготовки випускників медичних і фармацевтичних вищих закладів освіти ІІІ–IV рівнів акредитації.

Адреса лікарні — 33007, м. Рівне, вул. Київська, 78-г

Обласна клінічна лікарня має ліцензію на медичну практику безтерміново.

У 2018 році РОКЛ отримала Сертифікат відповідності вимогам Державного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги». Лікарня у 2018 році пройшла акредитацію і рішенням Головної акредитаційної комісії МОЗ України підприємству підтверджена вища категорія.

Кабінет Міністрів України розпорядженням від 15.01.2020 року «Про затвердження переліку опорних закладів охорони здоров'я в госпітальних округах на період до 2023» серед семи лікарень області визначив КП РОКЛ - Багатопрофільна Лікарня Інтенсивного Лікування — ІІ рівня.

Лікарня працює відповідно до вимог програми медичних гарантій (з 2020 року) та зареєстрована в Електронній системі охорони здоров'я. Договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій містить 22 пакети послуг.

Потужність стаціонарних відділень КП РОКЛ становить 719 ліжок, які розгорнуті на базі 13 обласних центрів, 6 хірургічних та 4 терапевтичних відділень. На стаціонарному лікуванні (до епідемії COVID-19) щорічно лікувалося понад 24 тисячі хворих, середні терміни лікування складали 10 днів, проводилося біля 10 тисяч оперативних втручань, оперовано понад 12 тисяч хворих. Летальність становила 1,3 відсотка.

Розвиток лікарні 
У відділенні серцево-судинної хірургії в рентген-операційній встановлено ангіографічний комплекс «Кенон медікал».

Придбаний сучасний апарат штучного кровообігу «МАКЕ», завдяки йому можна надавати хірургічну допомогу при захворюваннях серця, зокрема, при інфаркті міокарда, розриві післяінфарктної аневризми серця. Новий апарат дасть можливість робити більше ста хірургічних втручань у рік. В умовах штучного кровообігу уже проводяться операції на відкритому серці.

Завершені роботи з модернізації приймального відділення: відремонтовано приміщення (рецепція, консультативно-оглядові приміщення, діагностичний блок, місця для очікування пацієнтів тощо), встановлено обладнання: комп'ютерний томограф — КТ Aquilion Prime SP 160 зрізовий TSX — 303/1С, що відповідає всім потребам візуалізації, починаючи від швидкої пропускної здатності пацієнтів до надійного сканування серця та нових діагностичних можливостей, цифровий рентген, апарат УЗД, кардіомонітор, дефібрилятор. Відновлено спеціальні під'їзди для «швидкої».

26 лютого 2021 року відбулося відновлення статусу лікарні як кардіохірургічної клініки: від комісуротомії в 1958 році до 26.02.2021 року, коли фахівцями Національного інституту хірургії і трансплантології ім. О. Шалімова разом із співробітниками лікарні була проведена операція з аорто-коронарного шунтування на відкритому серці. Такі операції стали звичайними: лікарня надає повний комплекс медичних послуг з лікування ІХС та іншої серцевої патології. Вперше в Рівненській області пацієнту М., 68 років, було виконано мініінвазивне маммарнокоронарне шунтування на працюючому серці.

Для надання допомоги «ковідним хворим» Наказом по лікарні від 01.04.2021 «Про відкриття на базі відділення пульмонології — відділення пульмонології для лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою корона вірусом SARS-COV-2».

У 2021 році створено обласний центр планової хірургії та трансплантології імені Юрія Семенюка.

У відділенні інтервенційної радіології проводиться біля 2000 оперативних втручань на серці (коронарографії, радіочастотні абляції, імплантування кардіостимуляторів тощо).

В обласному інсультному центрі хворі успішно лікуються тромболізісом, проводяться тромбоекстракції, операції при геморагічному інсульті, інші оперативні втручання. За відносно невеликий період роботи колектив інсультного центру досяг вагомих результатів у лікуванні мозкових інсультів, свідченням чого стала міжнародна відзнака GOLD Status ESO ANGELS AVARDS.

В обласному центрі ортопедії, травматології та вертебрології за рік імплантується понад 250 ендопротезів кульшового та біля 50 ендопротезів колінних суглобів, впроваджені сучасні оперативні методи лікування патології хребта.

Досвід лікарів центру по інтрамедулярному остеосинтезу у лікуванні переломів стегнової кістки виявися цікавим для закордонних колег. Відділення інтенсивної терапії екстракорпоральних методів детоксикації розраховане на 38 діалізних місць (25 — у ВІТЕМД, 8 — у Сарненській філії та 5 — у Радивилові). На програмному гемодіалізі щорічно перебуває більше 200 хворихта проводиться більше 12000 сеансів гемодіалізу.

Відділення працювало відповідно до адаптованих клінічних рекомендацій Української асоціації нефрологів і фахівців трансплантації нирки «Лікування хворих на ХНН V ГД та організація роботи відділення нефрології та діалізу в умовах пандемії COVID — 19» На диспансерному обліку перебуває 59 хворих з трансплантованими органами: ниркою — 48, трансплантованою печінкою — 6, трансплантованим серцем — 4, легенями — 1.

Для забезпечення цих хворих медикаментами відділення працює по виконанню ДП «Трансплантологія» та згідно з договором з НСЗ України — «Амбулаторний гемодіаліз».

Лікарняний банк крові залучив більше 1100 донорів. Відбір донорів проводився по групах крові відповідно до потреб стаціонару для раціонального поповнення банку крові.

У відділенні клінічної лабораторної діагностики проводяться біохімічні обстеження. Запроваджено нові методики обстежень, що проводяться на сучасному обладнанні (визначення маркерів гепатитів, досліджень електролітів, системи гемостазу тощо). Запроваджено дослідження імуноглобулінів гострої та хронічної фази (IgM, IgG) на виявлення SARS-Cov-2 методом ІФА-12651, Експрес ПЛР-тестів-224, що дало можливість своєчасно діагностувати хворих на COVID-19. Відділення отримало автоматичний аналізатор Roller 20 PN, Італія для визначення ШОЕ у венозній та капілярній крові за 20 секунд, що відповідає рекомендаціям ВООЗ і CLSI відносно методів для визначення ШОЕ. Фахівці відділення одержали сертифікат участі за результатами програми PREVECAL від міжнародної компанії Bio Sistems (Іспанія). Сертифікат надає лабораторії спосіб незалежної та надійної оцінки рівня вимірювань та якості отриманих результатів.

Історія лікарні 
1 березня 1951 року, згідно з наказом обласного відділу охорони здоров'я, було розпочато реконструкцію другої терапевтичної лікарні міста Рівного під обласну лікарню.

Тодішній головний лікар терапевтичної лікарні Олена Дмитрівна Коновалова була переведена на посаду завідувачки міського відділу охорони здоров'я. А першим головним лікарем обласної лікарні призначено невропатолога Іллю Спиридоновича Ткаченка, кот-рий очолював лікарню з 1951 до 1953 року. Фактично робота обласної лікарні розпочалася 8 березня 1951 року з відкриттям хірургічного відділення.

На той час у складі хірургічного відділення на 35 ліжок було по 5 ліжок ЛОР, офтальмологічного і щелепно-лицевого профілю.

У 1951 році в лікарні на 100 ліжок функціонували терапевтичне та хірургічне відділення і працювало 27 лікарів та 85 медичних сестер.

З 1953 до 1960 року головним лікарем обласної лікарні працювала Тетяна Демидівна Костюкевич.

За 1951—1963 роки в обласній лікарні підготовлено 75 хірургів, 63 операційних сестри та 54 анестезистів.

З 1960 до 1965 року головний лікар обласної лікарні — Віктор Михайлович Вельський.

З березня 1963 року обласна лікарня розміщується в, нових корпусах, побудованих на площі підсобного господарства Видумської дільничної лікарні і таким чином розширюється до 350 ліжок із хірурічним, торакально-судинним, анестезіологічним, уро-гінекологічним, терапевтичним, офтальмологічним, отоларингологічним, травматологічним, рентгенологічним, фізіотерапевтичним, поліклінічним, екстрено-планової консультативної допомоги, оргметодичним, лабораторним та іншими відділеннями, а також аптекою.

На той час у лікарні зареєстровано 81 посаду лікарів і 226 посад середнього медперсоналу.

З 1965 до 1971 року головний лікар обласної лікарні — Олег Мефодійович Давидюк. У 1970 році в лікарні на 400 ліжок лікувалось 6500 хворих, серед них — 60 відсотків селян. Штат лікарні — 82 лікарі та 224 середніх медпрацівники.

З 1971 до 1977року головний лікар — Микола Юрійович Сивий, який побудував кардіологічний корпус обласної лікарні. З 1976 року, з уведенням в експлуатацію нового корпусу на 300 ліжок зі штатом лікарні 169 лікарів і 398 середніх медпрацівників, обласна лікарня як найбільший лікувально-діагностичний і організаційно-методичний центр області стає базою передового досвіду Міністерства охорони здоров'я України, кафедри організації охорони здоров'я Київського інституту вдосконалення лікарів, ЦОЛІУЛ та ВООЗ із охорони здоров'я сільського населення.

У той час для забезпечення стабільної діяльності відділень у лікарні були створені допоміжні служби — відділення функціональної діагностики, рентгенологічне, фізіотера-певтичне, патологоанатомічне відділення, гістологічна та цитологічна лабораторії, централізована стерилізаційна, аптека, харчоблок, організовано централізовану подачу кисню. Застосовується лазерна терапія і гіпербарична оксигенація.

З травня 1977 року до вересня 1995 року лікарню очолював Микола Степанович Брожик. За ці роки збудовано хірургічний корпус на 240 ліжок, добудовано поліклініку на 250 відвідувань у зміну, кафе і гуртожиток, розширено кисневу станцію, реконструйовано адміністративний корпус.

На той час у лікарні функціонувало 915 ліжок, діяло 18 стаціонарних та 15 допоміжних відділень. Були створені нові відділення: ангіографії, рентгенотерапії, детоксикації, нетрадиційних методів лікування та діагностики, ультразвукових досліджень, АСУ, спелеотерапії, електрокардіографічний діагностичний центр, лабораторія імунної діагностики та інші підрозділи.

З вересня 1995 року до кінця 1999 року лікарню очолював Ярослав Олександрович Маслій. У лікарні відкрилися нові спеціалізовані центри та відділення: центр лапароскопічних та малоінвазивних хірургічних втручань, відділення ультразвукових досліджень, підліткове відділення в поліклініці, центр лікування складних порушень серцевого ритму та ендоваскулярної рентгенохірургії, центр мікрохірургії вуха та сурдоневрології, центр мікрохірургії ока та екстреної офтальмологічної допомоги при невідкладних етапах, центр шлунково-кишкових кровотеч, а відділення судинної хірургії розширюється до центру серцево-судинної хірургії.

У 1998 році центральною акредитаційною комісією МОЗ України Рівненській обласній лікарні присвоєно вищу акредитаційну категорію.

У 1999 році в лікарні функціонувало 710 ліжок, працювало 1579 співробітників: 219 ліка-рів (серед них більше 40 лікарів-інтернів) та 705 середніх медпрацівників.

З лютого 2000 року і до 2005 року Рівненську обласну клінічну лікарню очолював Семенюк Юрій Степанович — заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, головний хірург управління охорони здоров'я Рівненської обласної державної адміністрації, завідувач Центром лапароскопічних та малоінвазивних хірургічних втручань Рівненської обласної клінічної лікарні.

Очоливши в 2000 р. обласну лікарню, Ю. С. Семенюк зумів вивести колектив лікарні на новий етап розвитку. За п'ять років його керівництва лікарня стала клінічним закладом, поліпшився рівень його оснащення сучасним обладнанням.

Завдяки Юрію Степановичу відкрито відділення трансфузіології, кардіохірургії та МРТ. Проведено повну реконструкцію відділення детоксикації та гемодіалізу, хірургії органів травлення та ендокринології.

Завдяки його наполегливій праці вмілого організатора лікарня вийшла на вищий рівень діагностично-лікувального процесу за що в 2003 р. стала лауреатом рейтингу «Кращі підприємства України» в номінації «Медицина та охорона здоров'я», а Юрій Степанович став лауреатом загальноукраїнського рейтингу професійний досягнень «Лідер України».

З жовтня 2005 року до жовтня 2010 року головний лікар Рівненської обласної клінічної лікарні Семанів Мирослав Михайлович.

На посаді начальника обласного управління охорони здоров'я та головного лікаря значно укріпив матеріально-технічну базу лікарні. Було створено 5 нових відділень: ендоскопічне, нефрологічне, відділення торакальної хірургії, УЗД з новим приміщенням, гнійно-кісткове. Придбано чимало новітньої апаратури, введені в дію нові технології діагностичного та лікувального процесів (цифровий рентген-апарат, апарат УЗД серця, 2 ендоскопічні стійки, мікроскоп для офтальмологічних операцій, імуноферментний аналізатор і т. ін.).

З 25 жовтня 2010 року до 6 листопада 2012 року Рівненську обласну клінічну лікарню очолював заслужений лікар України, депутат обласної ради Кисіль Володимир Миколайович.

На посаді головного лікаря активно займався реформуванням медицини, реорганізацією та оптимізацією відділень та інших підрозділів лікарні.

Активно проводив оновлення застарілого медичного обладнання та апаратури, ремонт приміщень та кабінетів лікарні, упорядкування території лікарні.

З 7 листопада 2012 року до 5 грудня 2013 року заклад очолював Лепеха Володимир Борисович.

З 6 грудня 2013 року головний лікар комунального закладу «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради — Зима Іван Ярославович.

З 14.09.2018 р. комунальний заклад «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради перейменовано на комунальне підприємство «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради.

З 01.06.2020 р. комунальне підприємство «Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради очолив головний лікар Ткач Віктор Олександрович, а з 19.01.2021 р. Віктора Олександровича призначено на посаду директор підприємства.

Примітки 

Медичні заклади в Україні‎
Охорона здоров'я в Україні
засновані в Україні 1951